Pat Kelly peut désigner :
 Patrick Kelly (1935-), joueur, entraîneur et dirigeant de hockey sur glace ;
 Pat Kelly (1944-2005), joueur de baseball ;
 Pat Kelly (1949-2019), chanteur de rocksteady et de reggae jamaïcain.